ISO 9984 — міжнародний стандарт, що встановлює систему транслітерації символів у латинські символи сучасного алфавіту Грузії. Стандарт розроблений 1996 року.

Посилання 
 Georgian – ISO 9984 transliteration system 

Стандарти ISO